La liste des personnages jouables dans les jeux vidéo de la WWE recense tous les catcheurs (lutteur professionnel) et catcheuses (lutteuse professionnelle) et autres personnages ou personnalités jouable dans les jeux vidéo sous licence de la .

Notes et références 
1) https://www.thesmackdownhotel.com/games/microleague-wrestling

2) https://www.thesmackdownhotel.com/games/wwf-wrestlemania-1989

3) https://www.thesmackdownhotel.com/games/wwf-superstars-1989

4) https://www.thesmackdownhotel.com/games/wwf-wrestlemania-challenge

5) https://www.thesmackdownhotel.com/games/wwf-wrestlemania-1991

6) https://www.thesmackdownhotel.com/games/wwf-superstars-1991

7) https://www.thesmackdownhotel.com/games/wwf-wrestlefest

8) https://www.thesmackdownhotel.com/games/wwf-european-rampage-tour

9) https://www.thesmackdownhotel.com/games/wwf-super-wrestlemania

10) https://www.thesmackdownhotel.com/games/wwf-superstars-2

11) https://www.thesmackdownhotel.com/games/wwf-wrestlemania-steel-cage-challenge

12) https://www.thesmackdownhotel.com/royal-rumble-1993/

13) https://www.thesmackdownhotel.com/games/wwf-king-of-the-ring

14) https://www.thesmackdownhotel.com/games/wwf-rage-in-the-cage

15) https://www.thesmackdownhotel.com/games/wwf-raw-1994

16) https://www.thesmackdownhotel.com/games/wwf-wrestlemania-the-arcade-game

17) https://www.thesmackdownhotel.com/games/wwf-in-your-house

18) https://www.thesmackdownhotel.com/games/wwf-war-zone

19) https://www.thesmackdownhotel.com/games/wwf-attitude

20) https://www.thesmackdownhotel.com/games/wwf-wrestlemania-2000

21) https://www.thesmackdownhotel.com/smackdown/

22) https://www.thesmackdownhotel.com/games/wwf-royal-rumble-2000

23) https://www.thesmackdownhotel.com/no-mercy/

24) https://www.thesmackdownhotel.com/sd-kyr/

25) https://www.thesmackdownhotel.com/games/wwf-with-authority

26) https://www.thesmackdownhotel.com/games/wwf-betrayal

27) https://www.thesmackdownhotel.com/sd-jbi/

28) https://www.thesmackdownhotel.com/games/wwf-road-to-wrestlemania

29) https://www.thesmackdownhotel.com/games/legends-of-wrestling

30) https://www.thesmackdownhotel.com/games/wwe-raw

31) https://www.thesmackdownhotel.com/games/wwe-wrestlemania-x8

32) https://www.thesmackdownhotel.com/games/wwe-road-to-wrestlemania-x8

33) https://www.thesmackdownhotel.com/sd-sym/

34) https://www.thesmackdownhotel.com/games/legends-of-wrestling-ii

35) https://www.thesmackdownhotel.com/games/wwe-crush-hour

36) https://www.thesmackdownhotel.com/games/wwe-wrestlemania-xix

37) https://www.thesmackdownhotel.com/games/wwe-raw-2

38) https://www.thesmackdownhotel.com/sd-hctp/

39) https://www.thesmackdownhotel.com/games/showdown-legends-of-wrestling

40) https://www.thesmackdownhotel.com/games/wwe-day-of-reckoning

41) https://www.thesmackdownhotel.com/games/wwe-survivor-series

42) https://www.thesmackdownhotel.com/svr/

43) https://www.thesmackdownhotel.com/games/wwe-plug-n-play

44) https://www.thesmackdownhotel.com/wrestlemania21/

45) https://www.thesmackdownhotel.com/games/wwe-aftershock

46) https://www.thesmackdownhotel.com/wwe-day-of-reckoning-2

47) https://www.thesmackdownhotel.com/svr2006/

48) https://www.thesmackdownhotel.com/svr2007/

49) https://www.thesmackdownhotel.com/svr2008/

50) https://www.thesmackdownhotel.com/svr2009/

51) https://www.thesmackdownhotel.com/games/wwe-legends-of-wrestlemania

52) https://www.thesmackdownhotel.com/svr2010/

53) https://www.thesmackdownhotel.com/svr2011/

54) https://www.thesmackdownhotel.com/allstars/

55) https://www.thesmackdownhotel.com/wwe12/

56) https://www.thesmackdownhotel.com/wrestlefest/

57) https://www.thesmackdownhotel.com/wwe13/

58) https://www.thesmackdownhotel.com/wwe2k14/

59) https://www.thesmackdownhotel.com/supercard/

60) https://www.thesmackdownhotel.com/wwe2k15/

61) https://www.thesmackdownhotel.com/immortals/

62) https://www.thesmackdownhotel.com/wwe2k-mobile/

63) https://www.thesmackdownhotel.com/wwe2k16/

64) https://www.thesmackdownhotel.com/wwe2k17/

65) https://www.thesmackdownhotel.com/champions/

66) https://www.thesmackdownhotel.com/tapmania/

67) https://www.thesmackdownhotel.com/wwe2k18/

68) https://www.thesmackdownhotel.com/games/wwe-mayhem

69) https://www.thesmackdownhotel.com/wwe2k19/

70) https://www.thesmackdownhotel.com/games/wwe-universe

71) https://www.thesmackdownhotel.com/wwe2k20/

72) https://www.thesmackdownhotel.com/wwe-2k-battlegrounds/

73) https://www.thesmackdownhotel.com/games/wwe-undefeated

Liste en rapport avec le catch
WWE